Улуг-Хову — название нескольких населённых пунктов:
 Улуг-Хову — местечко в Дзун-Хемчикский кожууне Республики Тыва.
 Улуг-Хову — местечко в Чаа-Хольском районе Республики Тыва.